Jung Byung-cheon  (né le  à Séoul en Corée du Sud) est un joueur professionnel de hockey sur glace sud-coréen.

Carrière de joueur 
Joueur sud-coréen entamant sa carrière professionnelle avec le Anyang Halla en 2008-2009 en prenant part à trois parties lors des séries éliminatoires. Il aide ensuite son équipe à remporter le championnat lors de sa première saison complète.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2007-2008 ||Université Yonsei ||Corée du Sud || || || || || || || || || ||
|- 
|2008-2009 ||Anyang Halla ||Asia League ||- ||- ||- ||- ||- ||3 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2009-2010 ||Anyang Halla ||Asia League ||39 ||3 ||9 ||12 ||16 ||9 ||2 ||2 ||4 ||2
|- 
|2010-2011 ||Anyang Halla ||Asia League ||25 ||2 ||1 ||3 ||12 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|2011-2012 ||Anyang Halla ||Asia League ||36  ||11 ||19 ||20 ||18 ||5 ||0 ||1 ||1 ||18
|- 
|2012-2013 ||Anyang Halla ||Asia League ||22 ||1 ||3 ||4 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2013-2014 || Daemyung Sangmu ||Asia League ||42 ||11 ||15 ||26 ||7 ||3 ||0 ||1 ||1 ||4
|- 
|2014-2015 ||Anyang Halla ||Asia League ||43 ||10 ||12 ||22 ||40 ||6 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|2015-2016 ||Anyang Halla ||Asia League ||48 ||5 ||4 ||9 ||18 ||8 ||1 ||0 ||1 ||0

Internationales 

|2008 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 ||align="left"||- 
|2009 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 5 || 4 || 2 || 6 || 2 ||align="left"| Médaille d'or'''

Notes et références 

Naissance en décembre 1986
Naissance à Séoul
Joueur international sud-coréen de hockey sur glace
Joueur du Anyang Halla
Attaquant de hockey sur glace